Mike Smith kan syfta på:

 Mike Smith (musiker), sångare i The Dave Clark Five
 Mike Smith (ishockeymålvakt)
 Mike Smith (amerikansk fotbollstränare)
 Mike Smith (musiker född 1973), gitarrist i Limp Bizkit
 Mike Smith (skådespelare), mest känd som Bubbles i Trailer Park Boys
 Mike Smith (friidrottare), kanadensisk mångkampare och olympier 1988-1996